Gravensteen (Gent), middeleeuwse burcht in de Belgische stad Gent
 Gravensteen (Leiden), monument in de Nederlandse stad Leiden
 Gravensteen (Middelburg), in de middeleeuwen een gevangenis in de Nederlandse stad Middelburg
 's Gravensteen, of De steên, het oude gerechtsgebouw van Zierikzee

Zie ook 
 Gravenkasteel (doorverwijspagina)